Precision Time Protocol — протокол точного времени, используемый для синхронизации часов по компьютерной сети.
  — протокол передачи изображений.
 Point-to-point — «точка-точка», технический термин для обозначения типа сетевого соединения. Например:
 Сеть точка-точка
 Point-to-Point Protocol
  — музыкальная группа стиля Индастриал.